Szwajcaria:
 Rothmund – niemiecka nazwa gminy Romont

Osoby:
 Heinz Rothmund – niemiecki kolarz
 Jasmin Rothmund – szwajcarska narciarka alpejska

Zobacz też:
 Rotermund
 Rothemund
 Rothermund
 Rothermundt
 Zespół Rothmunda-Thomsona